Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2009 spelades i Schweiz mellan 24 april och 10 maj 2009. Matcherna spelades i både Bern och Kloten. Det var det 73:e världsmästerskapet i ishockey för herrar och det tionde som arrangerades i Schweiz.

Två arenor användes i VM 2009. I Bern rustades PostFinance-Arena upp för att kunna hysa 17 000 åskådare (tidigare 16 789). Stadion Schluefweg i Kloten fick under säsongen 2008/2009 förbättrad publikkapacitet för att kunna rymma 9 000 åskådare. Favoriter till slutsegern var Ryssland och Kanada. Dessa favoriter utmanades främst av Finland, Tjeckien och Sverige.

Deltagande lag

Lag
Följande lag var kvalificerade till VM 2009 i de olika divisionerna.

Toppdivisionen

Spelartrupper

Regeländringar
I jämförelse med föregående turnering, VM i ishockey 2008, genomfördes två regelförändringar:

 I kvartsfinalerna sammanfördes motståndarlagen från olika grupper i mellanomgången. Det innebar att en gruppvinnare spelade mot fyran i den andra gruppen och vice versa.
 Nedflyttningsomgången, med lagen som inte gick vidare till mellanomgången, avgjordes åter via en gruppspelsomgång med fyra lag.

Deltagande lag

Grupp A
Grupp A avgjordes i Schluefweg-Stadion, Kloten.

Alla tider är lokala (GMT+1).

Grupp B
Grupp B spelades i PostFinance-Arena, Bern

Alla tider är lokala (GMT+1).

Grupp C
Grupp C spelades i PostFinance-Arena, Bern

Alla tider är lokala (GMT+1).

Grupp D
Grupp D avgjordes i Schluefweg-Stadion, Kloten.

Alla tider är lokala (GMT+1).

Mellanrunda 

De tre bäst placerade lagen från de inledande grupperna gick vidare till mellanomgången där lagen från grupperna A och D samlades i grupp E, medan lagen från B och C samlades i grupp F. Resultat från inledande omgångar, avseende matcher mot lagen som gick vidare, togs med till mellanrundan.

De fyra bäst placerade lagen i respektive grupp gick vidare till kvartsfinaler. Nummer fem och sex i grupperna rankades som nummer nio till tolv utifrån resultaten i gruppspelet.

Grupp E

Alla tider är lokala (GMT+1).

Grupp F

Alla tider är lokala (GMT+1).

Nedflyttningsserie

Nedflyttningsserien spelades i både Bern och Zürich-Kloten. De fyra fjärdeplacerade lagen i grundserien möttes. Tyskland arrangerade VM 2010 och var därför direktkvalificerade till den turneringen. De kunde alltså inte bli nedflyttade från 2009 års VM, och det spelade ingen roll vilken placering de fick i nedflyttningsserien, det var de två sämst placerade av de tre övriga lagen som flyttades ned till Division I.

Alla tider är lokala (GMT+1).

Slutspel

Kvartsfinaler
Alla tider är lokala (GMT+1).

Semifinaler
Alla tider är lokala (GMT+1)

Bronsmatch
Alla tider är lokala (GMT+1)

Final
Alla tider är lokala (GMT+1)

Statistik

Medias All Star Team
Målvakt:  Andrei Mezin
Backar:  Shea Weber,  Kenny Jönsson
Forwards:  Ilja Kovaltjuk,  Martin St. Louis,  Steven Stamkos

Bästa spelare utsedda av direktoratet
Bästa målvakt: Andrei Mezin
Bästa försvarare: Shea Weber
Bäste forward: Ilja Kovaltjuk
Mest värdefulle spelare (MVP): Ilja Kovaltjuk

Poängliga
Förklaringar: GP: Spelade matcher, G: Antal gjorda mål, A: Antal assist, Pts: Antal gjorda poäng, PIM: Utvisningsminuter

Målvaktsliga
Målvakter som spelat minst 40% av lagets totala speltid kommer med i målvaktsligan.

Förklaringar: MINS: Spelade minuter, GA: Antal insläppta mål, Sv%: Räddningsprocent, GAA: Antal insläppta mål per match, SO: Antal nollor

Division I

Grupp A
VM i ishockey Division I Grupp A avgjordes 11–17 april 2009 i Arena Vilnius, Vilnius i Litauen. Följande landslag var kvalificerade till spel:
 Slovenien,  Litauen,  Kazakstan,  Japan,  Australien,  Kroatien.

Nykomlingar i Division I grupp A var Slovenien som flyttats ned från VM 2008 och Australien som flyttats upp från Division II 2008.

Grupp B
VM i ishockey Division I Grupp B avgjordes under perioden 11 april–17 april 2009 i Torun Arena i Toruń i Polen. Följande landslag var kvalificerade till spel:
 Italien,  Polen,  Storbritannien,  Nederländerna,  Ukraina,  Rumänien

Nykomlingar i denna division och grupp var Italien som flyttats ned från VM 2008 och Rumänien som flyttats upp från Division II 2008.

Division II
De 12 lagen i division II delades upp i två grupper. De två gruppvinnarna kvalificerade sig till nästa års Division I. De två lag som slutade på sista plats i respektive grupp flyttades ned till Division III.

Deltagande lag:
,,,,,,,,,,,

Grupp A spelades i Novi Sad i Serbien, och grupp B avgjordes i Sofia i Bulgarien. Matcherna spelades under perioden 6 – 13 april 2009.

Grupp A

Grupp B

Division III

Världsmästerskapet för Division III spelades 10 till 16 april 2009 i Ice Stadium, Dunedin på Nya Zeeland med följande lag:
 Turkiet,  Luxemburg,  Nya Zeeland,  Irland,  Grekland och  Mongoliet. 

Luxemburgs Rafael Springer slog sitt eget rekord som den äldsta VM-spelaren genom tiderna. Han spelade VM i en ålder av 50 år och 186 dagar.

Lag som deltog i kval 2008:
  – Armenien uteslöts ett år från IIHF:s tävlingar och har därefter tre års övervakning, efter att laget anmält ett antal icke valbara spelare till U20 VM och till världsmästerskapet. Armenien tillåts inte spela i några av turneringarna under säsongen 2008/2009.
  – Bosnien och Hercegovina har, enligt IIHF:s hemsida, inte anmält sig till spel i VM 2009 Division III.

Mongoliet kunde inte ställa upp på grund av problem med att få visum till Nya Zeeland. Deras matchresultat sattes till 0–5 till motståndarnas favör.

Åskådare VM 2009

Total slutställning

Referenser

Externa länkar 

VM-resultat Division I Grupp A
VM-resultat Division I Grupp B
VM-resultat Division II Grupp A
VM-resultat Division II Grupp B
VM-resultat Division III

2009 i Bulgarien
2009 i Polen
2009 i Litauen
2009 i Nya Zeeland
2009 i Schweiz
2009 i Serbien
Internationella ishockeytävlingar i Bulgarien
Internationella ishockeytävlingar i Litauen
Internationella ishockeytävlingar i Nya Zeeland
Internationella ishockeytävlingar i Polen
Internationella ishockeytävlingar i Serbien
Ishockeysäsongen 2008/2009
Internationella ishockeytävlingar i Schweiz
2009
Sportevenemang i Bern
Sportevenemang i Vilnius
Sportevenemang i Sofia
Sportevenemang i Novi Sad
Sport i Dunedin
Sofia under 2000-talet
Bern under 2000-talet
Novi Sad under 2000-talet